Кен Рэндэлл (; род. 14 декабря 1888, Кингстон, Онтарио) — бывший профессиональный хоккеист, отыгравший 20 сезонов, из которых 10 в НХЛ с 1917 по 1927 год. Играл за «Торонто Аренас», «Торонто Сент-Пэтс», «Гамильтон Тайгерз» и «Нью-Йорк Американс». Двукратный обладатель Кубка Стэнли.

Достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли 1918 года и 1922 года.

Статистика

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 14 декабря
Родившиеся в 1888 году
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Гамильтон Тайгерз»
Игроки «Нью-Йорк Американс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Обладатели Кубка Стэнли